Valéry Giscard d'Estaing

Allemagne